Il singolare  del Roma Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Federico Delbonis era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Simone Bolelli ha battuto in finale Eduardo Schwank 2–6, 6–1, 6–3.

Teste di serie

 Tobias Kamke (quarti di finale)
 Julian Reister (primo turno)
 Miša Zverev (primo turno, ritiro)
 Andreas Beck (ritiro per dolori dorso-lombari)

  Benoît Paire (secondo turno)
  Björn Phau (primo turno)
  Thomas Schoorel (secondo turno)
  Gilles Müller (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Roma Open 2011